L'Arche du « A » est le neuvième album des aventures de Philémon, paru en 1976.

Synopsis
Félicien explique à Barthélémy qu'il ne pourra plus jamais revenir dans le monde des lettres de l'océan Atlantique. Mais un orage éclate, et alors que Philémon répare un vieux tonneau, Barthélémy est touché par un éclair et tombe dans le tonneau. Philémon et lui se retrouvent à la hune d'un bateau sur l'océan. Barthélémy est emporté par une lame, et Philémon apprend qu'un déluge a englouti les lettres de l'océan Atlantique. Dans l'arche du « A », il retrouve le centaure Vendredi et le manu-manu. Pourront-ils stopper ce déluge et faire réapparaître les îles ?

Personnages principaux
Philémon
Barthélémy
Oncle Félicien
Vendredi le centaure
Le manu-manu
Une licorne qui donne l'oracle
Le trompomp

Publication
L'histoire paraît en 1973 dans Pilote, des numéros 736 à 746. L'album n'est publié qu'en 1976. La couverture représente à gauche un trompomp et à droite Philémon sous la pluie, on aperçoit le centaure Vendredi au second plan en haut à gauche. L'album est réédité avec la même couverture.

Notes

Album de Philémon
Album de bande dessinée sorti en 1976